Meconopsis grandis  — вид многолетних травянистых растений семейства .

Встречаются различные русские названия этого вида: гималайский голубой мак, меконопсис большой, меконопсис крупный, меконопсис великий.

Биологическое описание и распространение 
Meconopsis grandis растёт в горных районах на влажных и тенистых альпийских лугах, в лесах и на скалистых склонах на высоте от 3000 до 5200 метров. Цветы синего или голубого цвета, похожие на цветы мака, появляются в начале лета. Высота растений составляет около 1 метра.

Встречается в Гималаях (Непал и Бутан), на юго-востоке Тибета и на западе Китая.

Культурное значение и применение 
Данное растение является национальным символом Бутана — национальным цветком.

На основе данного вида был создан гибрид .

Примечания 

Маковые
Флора Азии
Символы Бутана